Aspanäs kan avse:

Aspanäs, Ulricehamns kommun ‒ en by och tidigare hållplats vid Borås–Ulricehamns Järnväg
Aspanäs ‒ en tidigare gård vid Malexander i Östergötland, se Aspenäs, Östergötland